Friendly Fire (ER), een aflevering van ER
Friendly Fire (1979), een film uit 1979
Friendly Fire (2006), een film uit 2006
Friendly Fire (Sean Lennon), een album van Sean Lennon
Friendly Fire (Shara Nelson), een album van Shara Nelson
Friendly Fire (band), een Engelse band
Friendly Fire (Bob Black), een boek van Bob Black
Friendly Fire (Bryan), een boek van C. D. B. Bryan
Eigen vuur, in het Engels Friendly Fire